Hierba comestible puede hacer referencia a:
 Baqli (بقلي), hierbas silvestres consideradas como alimento en los países árabes
Calalú, hierbas silvestres comestibles consideradas como alimento en el Caribe.
Horta (χόρτα), hierbas silvestres consideradas como alimento en Grecia.
 Quelites, hierbas silvestres consideradas como alimento en México.
 Sansai (山菜), hierbas silvestres consideradas como alimento en Japón.
 Véase también Anexo:Plantas con hojas comestibles